Ла Арениља има више значења:

 Ла Арениља (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Арениља (Текискијак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику